Чемпионаты мира по пляжному волейболу проводятся один раз в два года под эгидой Международной федерации волейбола.

Официальные чемпионаты мира проводятся с 1997 года. В 1987—1996 годах в Рио-де-Жанейро проходили неофициальные мировые первенства.

Призёры

Женщины

Мужчины

Ссылки 
 Результаты чемпионатов мира

Соревнования по пляжному волейболу